Топличане може бити:

 Топличане (Липљан), насеље у општини Липљан, КиМ, Република Србија
 Топличане (Сува Река), насеље у општини Сува Река, КиМ, Република Србија